Појени има више значења:

 Појени (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Појени (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Појени (Тимиш), насеље у округу Тимиш у Румунији
 Општина Појени (Клуж), општина у округу Клуж у Румунији